Jean-François Aubert (1931-), Zwitsers advocaat, hoogleraar en politicus
 Lilla Aubert, Noors zangeres
 Louis Aubert, Frans componist
 Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars, Frans botanicus
 Pierre Aubert, Zwitsers politicus
 Roger Aubert, Belgische theoloog en kerkhistoricus
 Théodore Aubert (1878-1963), Zwitsers advocaat en politicus